Boska TV – polska telewizja internetowa o profilu katolickim należąca do Fundacji 21 gramów zarejestrowanej w Warszawie. Głównymi pomysłodawczyniami kanału Boska TV i założycielkami Fundacji były: Jolanta Gwardys i Anna Wasiewicz. Stacja rozpoczęła swoją działalność 2 grudnia 2012 roku. Została zlikwidowana
31 października 2021 roku.

Historia i profil kanału 
Po decyzji zarządu Grupy ITI o zawieszeniu produkcji własnego kanału Religia.tv od jesieni 2012 roku z powodu problemów finansowych, osoby współpracujące ze stacją rozpoczęły tworzenie nowej internetowej telewizji Boska TV.

Stacja ma na celu promowanie oraz przekazywanie treści chrześcijańskich i ewangelicznych realizowanych w nowoczesnej, telewizyjnej formie, ze szczególną dbałością o jakość merytoryczną i techniczną przygotowywanych programów.

Boska TV rozpoczęła nadawanie 2 grudnia 2012 roku za pośrednictwem Internetu. Początkowo telewizja produkowała audycje z własnych środków i wsparcia widzów. W styczniu 2019 roku kanał musiał zawiesić produkcję nowych programów z powodu problemów finansowych (zbyt małej ilości wpłat darczyńców i niewystarczających środków własnych). Za pośrednictwem strony internetowej stacji oraz serwisu YouTube można było nadal oglądać archiwalne odcinki wyprodukowanych wcześniej cyklów.

Telewizja zakończyła nadawanie 31 października 2021 roku. Tego dnia strona internetowa stacji przestała być aktywna, a jej materiały dostępne także poza witryną zostały usunięte, poza kilkoma materiałami umieszczonymi w serwisie YouTube.

Oferta programowa 
Telewizja tworzyła tylko własne produkcje, do których należały m.in. programy takie jak:
 Boska uczta – prowadzi o. Wojciech Jędrzejewski OP
 Z Ojcem Jordanem przez kratki – prowadzi o. Jordan Śliwiński OFMCap
  Ludzie Vloga, czyli blogi z wizją – prowadzą: o. Grzegorz Strzelczyk, ks. Grzegorz Kudlak, o. Paweł Gużyński OP, o. Marek Kosacz OP, o. Wojciech Jędrzejewski OP, Wojciech Zimiński i Janina Ochojska
 Boskie Słowa – prowadzą: o. Paweł Gużyński OP i o. Janusz Chwast OP, o. Paweł Krupa OP o. Robert Głubisz OP

Rada programowa 
Radę Programową Fundacji tworzyli:
 ks. Grzegorz Strzelczyk – prezbiter Archidiecezji Katowickiej, doktor teologii, mieszka w Katowicach,
 o. Paweł Gużyński OP – dominikanin, przeor klasztoru dominikanów w Łodzi,
 o. Wojciech Jędrzejewski OP – dominikanin, rekolekcjonista, mieszka w Łodzi,
 o. Paweł Krupa OP – dominikanin, historyk mediewista, studiował w Krakowie, Paryżu i Rzymie, od 1997 roku członek Commissio Leonina przygotowującej krytyczne wydanie dzieł św. Tomasza z Akwinu, od 2010 roku dyrektor Instytutu Tomistycznego, mieszka w Warszawie,
 o. Jordan Śliwiński OFCap – kapucyn, doktor filozofii, adiunkt w Katedrze Lingwistyki Komputerowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca kapucyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego, Dyrektor Szkoły dla Spowiedników, mieszka w Krakowie.

Ze stacją współpracowała też: s. Małgorzata Chmielewska.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa stacji

Media katolickie w Polsce
Prywatne stacje telewizyjne w Polsce
Polskojęzyczne stacje telewizyjne o charakterze religijnym
Polska telewizja internetowa